Ємилівська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Ємилівська сільська рада — Житомирська область, Володарсько-Волинський район
 Ємилівська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район